Der Gold-Coast-Marathon ist ein Marathon, der seit 1979 in Gold Coast stattfindet. Er ist neben dem Melbourne-Marathon der größte in Australien. Zum Programm gehören neben einem Halbmarathon seit 1996 ein 10-km- und seit 2009 ein 5-km-Lauf.

Strecke 
Start und Ziel aller Strecken ist in Southport. Der Marathon besteht aus zwei Wendepunktstrecken: Die erste verläuft südwärts durch Surfers Paradise nach Burleigh Heads und zurück; die zweite ist mit dem 10-km-Lauf identisch und führt nordwärts nach Runaway Bay.

Der Halbmarathon ist eine Wendepunktstrecke, die im ersten Teil identisch mit der 10-km-Strecke ist und dann weiter nordwärts in Paradise Point umkehrt.

Statistik

Streckenrekorde 
Marathon
 Männer: 2:07:50 h, Yūta Shitara (JPN), 2019
 Frauen: 2:24:43 h, Lindsay Flanagan (USA), 2022

Halbmarathon
 Männer: 1:01:16 h, Benson Masya (KEN), 1992
 Frauen: 1:09:00 h, Lisa Jane Weightman (AUS), 2010

 10 km
 Männer: 28:42 min, Jordan Gusman (AUS), 2018
 Frauen: 32:17 min, Lisa Jane Weightman (AUS), 2012

Siegerlisten 
Quellen: Website des Veranstalters, ARRS

Marathon

Halbmarathon

Entwicklung der Finisherzahlen

Siehe auch 
 Liste von Marathonläufen

Weblinks 
 Offizielle Website
 Gold-Coast-Marathon auf marathoninfo.free.fr
 Gold-Coast-Marathon auf marathonguide.com (mit Läuferkommentaren)

Einzelnachweise 

Marathon mit Halbmarathon
Laufveranstaltung in Australien
Marathon
Gegründet 1979